Ни́на Абра́мовна Вороне́ль (девичья фамилия Рогинкина; род. 28 февраля 1932 г.) — русский, израильский драматург, переводчик.

Биография 

Родилась в семье профессора-экономиста. В 1954 году окончила физический факультет Харьковского университета. 

Встреча с Корнеем Чуковским оказала решающее влияние на её решение заниматься литературой. В 1956—1960 гг. она училась в Литинституте, где специализировалась на переводах из английской литературы. В 1961 широкое признание получил её перевод «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда. В 2003 г. в её переводе вышел роман Сола Беллоу «Планета мистера Сэммлера».

Первые авторские публикации — детские рассказы (1965). Одновременно она обратилась к жанру драмы, её первая пьеса «Прочтите письмо» (1968) была запрещена после первой постановки в Перми, а режиссёр был уволен с работы. На этом для Воронель закончилась возможность постановок и публикаций. Её муж, физик Александр Воронель, включил пьесы в свой самиздатовский журнал «Евреи в СССР».

В 1972 они подали заявление на выезд в Израиль, а в 1974 году смогли выехать туда. С 1975 г. гражданка Израиля.

В 1983 г. работала на "Радио Франс Интернсьональ" (русская секция).

Скандальные мемуары Н. Воронель вызвали ряд обвинений в недостоверности.

Книги 
 «Перекресток» (М.: Детская литература, 1965) (сборник стихотворений)
 «Переполох», 1967 (сборник рассказов)
 «Прах и пепел», Иерусалим, 1977 (пьесы)
 Прах и пепел
 Змей едучий
 Матушка-барыня
 Первое апреля
 Победители
 Утомленное солнце
 «Папоротник». Стихи, 1977
 Шестью восемь — сорок восемь, Иерусалим, 1987 (пьесы)
 Шестью восемь — сорок восемь
 Химчистка времени
 Прочтите письмо
 Надо захотеть
 Дракон Эндрю
 «Кассир вечности», Тель-Авив, 1987 (пьесы)
 Кассир вечности
 Майн либер кац
 Дуся и драматург
 Воскрешенный
 Последние минуты
 «Ведьма и парашютист». Роман. Гудьял, 2000 (1-я часть «Готического романа»)
 «Воронель. Стихи». Иерусалим, 2001
 «Полёт бабочки». Иерусалим, 2001
 «Без прикрас». Воспоминания. Захаров, 2003
 «Кто, если не я». Иерусалим, 2004
 «Готический роман». В 2-х тт. Феникс, 2005
 «Содом тех лет». Феникс, 2006 (полная версия воспоминаний)
 «Тель-авивские тайны». ИсраДон, 2007 (включает заглавный роман и две повести)
 «Глазами Лолиты». Роман. Герцлия, 2008

Примечания

Источники

Ссылки 
 Нина Воронель. Исход из страны Советов

Выпускники Харьковского университета
Русские писатели XXI века
Драматурги Израиля
Русские писатели третьей волны эмиграции
Русские эмигранты третьей волны в Израиле
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Переводчики на русский язык
Переводчики СССР